Strawn ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Strawn (Illinois)
 Strawn (Maryland)
 Strawn (Texas)

Sonstiges:
 Strawn-Pass, Gebirge im Marie-Byrd-Land, Antarktika